I sei della grande rapina (The Split) – film del 1968 diretto da Gordon Flemyng 
 The Split – serie televisiva britannica del 2018